63-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике среди мужчин прошёл с 10 по 18 ноября 1990 года в Будапеште (Венгрия), а 4-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике среди женщин был проведён с 25 мая по 3 июня 1990 года в Сараево (Югославия).

Медалисты

Мужчины

Женщины 

МР — мировой рекорд

Медальный зачёт 
Рейтинг по большим медалям (Общий результат)

Рейтинг по всем медалям: большим (Общий результат) и малым (в отдельных движениях)

Ссылки 
 Weightlifting database

Международные спортивные соревнования в Будапеште
тяжёлая атлетика
Ноябрь 1990 года
Спорт в Венгрии в 1990 году
Спорт в Югославии в 1990 году
Международные спортивные соревнования в Сараеве
Чемпионаты мира в Венгрии
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Венгрии
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Югославии
Май 1990 года
Июнь 1990 года